Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2003 vond plaats van 30 december 2002 tot en met 4 januari 2003 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de achttiende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anna Smashnova, wegens huwelijk inmddels Anna Pistolesi geheten, was het eerste reeks­hoofd. Zij bereikte de halve finale – in haar partij tegen Cho Yoon-jeong moest Pistolesi tijdens de tweede set de handdoek in de ring gooien.

Het tweede reekshoofd, Eléni Daniilídou uit Griekenland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de onge­plaatste Koreaanse Cho Yoon-jeong in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Daniilídou wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Auckland op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de enige van 2003. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Nicole Arendt en Liezel Huber hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Teryn Ashley en Abigail Spears won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Cara Black en Jelena Lichovtseva in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Ashley noch Spears had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere partners.

De Nederlandse Anousjka van Exel speelde samen met Nannie de Villiers uit Zuid-Afrika – zij wonnen hun openingspartij van Meilen Tu en Vanessa Webb, maar sneuvelden in de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Auckland 2003
Auckland